Fuente-Álamo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuente-Álamo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Fuente-Álamo (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 

Robotskapade Spanienförgreningar